

Під назвою Live from SoHo було записано низку альбомів і міні-альбомів в SoHo Apple Store:
 Live from SoHo — перший концертний альбом американської співачки Тейлор Свіфт
 iTunes Live From SoHo — міні-альбом гурту Linkin Park, що вийшов у 2008 році
 iTunes Live from SoHo (Jonas Brothers) — міні-альбом Jonas Brothers (2009)
 iTunes Live from SoHo (Florence and the Machine) — міні-альбом Florence and the Machine (2010)
 Live from SoHo (Maroon 5) — альбом Maroon 5 (2008)
 Live from SoHo (Melody Gardot) — міні-альбом Мелоді Гардо (2009)
 iTunes Live from SoHo (Adele) — міні-альбом Адель
 The Fray: Live from SoHo — ексклюзивний альбом The Fray (2009)